Van Ness ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius P. Van Ness (1782–1852), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Vermont, Richter und Diplomat
 Frederick Van Ness Bradley (1898–1947), US-amerikanischer Politiker, Abgeordneter für Michigan
 George Van Ness Lothrop (1817–1897), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Michigan Attorney General)
 James Van Ness (1808–1872), US-amerikanischer Politiker, Sohn von Cornelius P. Van Ness, Bürgermeister von San Francisco (1855–1856)
 John Van Ness Yates (1779–1839), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Peter Van Ness (1770–1846), US-amerikanischer Politiker (New York), Bürgermeister von Washington, D.C.
 Jonathan Van Ness (* 1987), US-amerikanischer Friseur, Podcaster und Fernsehpersönlichkeit

 William W. Van Ness (1776–1823), amerikanischer Jurist und Politiker